Maria Giovanna Battista di Savoia-Nemours (1644-1724) – nobildonna francese, moglie di Carlo Emanuele II
 Maria Francesca di Savoia-Nemours (1646-1683) – nobildonna francese, regina di Portogallo dal 1666 al 1668 e nel 1683